Уманес ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гвадалахара, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампинья-де-Гвадалахара. Занимает площадь 47,98 км². Население — 1513 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 23 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Гвадалахары